Kohut ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Kohut (1848–1917), deutsch-ungarischer Schriftsteller und Rezitator
 Alexander Kohut (1842–1894), ungarischer jüdischer Gelehrter und Oberrabbiner 
 Andrew Kohut (1942–2015), US-amerikanischer Meinungsforscher
 Elisabeth Kohut-Mannstein (1844–1926), deutsche Sopranistin, Opernsängerin und Gesangslehrerin
 Heinz Kohut (1913–1981), österreichisch-US-amerikanischer Arzt und Psychoanalytiker
 Jean-Pierre Kohut-Svelko (* 1946), französischer Szenenbildner
 Larry Kohut (* ?), US-amerikanischer Jazzbassist
 Łukasz Kohut (* 1982), polnischer Politiker
 Michael J. Kohut (* 1943), US-amerikanischer Tontechniker
 Oleksandra Kohut (* 1987), ukrainische Ringerin
 Oswald Kohut (1877–1951), deutscher Journalist
 Oswald Adolph Kohut (1901–1977), deutscher Politiker (FDP)
 Seweryn Kohut (* 1976), polnischer Radrennfahrer
 Sławomir Kohut (* 1977), polnischer Radrennfahrer
 Vilmos Kohut (1906–1986), ungarischer Fußballspieler
 Walter Kohut (1927–1980), österreichischer Schauspieler

fiktive Figur
 Erika Kohut, Hauptfigur in Elfriede Jelineks Roman Die Klavierspielerin

Siehe auch:
 Kohout
 Kogut